

São Raimundo das Mangabeiras est une municipalité de l'État du Maranhão
 São Raimundo do Doca Bezerra est une municipalité de l'État du Maranhão

 São Raimundo est un quartier de la ville de Manaus, dans l'État d'Amazonas, où se trouve le port des embarcations remontant le Rio Negro.

Sao Raimundo